Куюс — село в Чемальском муниципальном районе Республики Алтай России, административный центр Куюсского сельского поселения.

География 
Село расположено в долине реки Катуни, к югу от Горно-Алтайска, в месте впадения рек Нижний Куюс и Верхний Куюс.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чемальского района